

Presentación previa 
Jozef Kovalík fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Andreas Haider-Maurer derrotó en la final a Carlos Berlocq.

Cabezas de serie 

 ' Andreas Haider-Maurer (Campeón)
  Dustin Brown (Segunda ronda)
  Facundo Argüello (Semifinales)
  Carlos Berlocq (Finalista)

<ol start=5>
  Hans Podlipnik-Castillo ''(Segunda ronda)
  Andrey Golubev ''(Segunda ronda)
  Jordi Samper-Montaña ''(Segunda ronda)
  Victor Hănescu ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Meerbusch 2015